Il doppio del torneo di tennis Colonial National Invitational 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Rod Laver che hanno battuto in finale Tom Okker e Marty Riessen 6–4, 7–5.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Colonial National Invitational 1971